Альдаир Санжарович Адилов (; 11 июня 2002, Алма-Ата, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Кызыл-Жар».

Карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2020 году в составе клуба «Энергетик-БГУ».

5 марта 2021 года перешёл в казахстанский клуб «Астана». 7 ноября 2021 года в матче против клуба «Кайрат» дебютировал в кубке Казахстана (0:3), выйдя на замену на 90-й минуте вместо Антонио Рукавины.

В феврале 2022 года подписал контракт с клубом «Кызыл-Жар». 22 мая 2022 года в матче против клуба «Акжайык» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (2:0), выйдя на замену на 91-й минуте вместо Руслана Есимова.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Астана-М»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Кызыл-Жар»